В 1986/87 годах состоялся 32-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей получил «Порту», победивший в финале «Баварию» (Мюнхен).

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1986/87 на сайте УЕФА
 Статья о победе «Порту» в Кубке чемпионов 1986/87 на сайте Sports.ru
 Статистика Еврокубков сезона 1986/87 на сайте RSSSF

1986
Футбол в Европе в 1986 году
Футбол в Европе в 1987 году